

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Działkowicze – część wsi Chodeczek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Działkowicze – część wsi Strzyżki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Działkowicze – część wsi Szczecin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Działkowicze – część wsi Dobrzelewice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Działkowicze – część wsi Dźwierzno w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo
 Działkowicze – część wsi Piotrowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno
 Działkowicze – część wsi Stare Gulczewo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno